Il doppio del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Xavier Malisse e Dick Norman che hanno battuto in finale Harel Levy e Noam Okun 4-6, 6-1, [13-11].

Teste di serie 

 Philipp Petzschner /  Alexander Peya (quarti di finale)
 Xavier Malisse /  Dick Norman (Campioni)

 Michail Elgin /  Alexander Krasnorutskiy (semifinali)
 Harel Levy /  Noam Okun (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2008